AEF puede referirse a:
 Asociación Española de Fotoperiodismo, colectivo de fotógrafos españoles.
 Fuerza Expedicionaria Estadounidense (acrónimo en inglés: AEF), fuerzas militares estadounidenses enviadas a Europa en la Primera Guerra Mundial.
 África Ecuatorial Francesa, federación de posesiones coloniales francesas en África central.
 Academia Europea de Filatelia.
 Álgebra del espacio físico, álgebra geométrica  del Espacio euclídeo tridimensional, con énfasis en su estructura paravectorial.

Siglas